La série de  Umineko no naku koro ni possède un grand nombre de personnages créés et illustrés par Ryūkishi07 du cercle 07th Expansion.

La famille Ushiromiya 
L'île Rokkenjima est la propriété de la richissime famille Ushiromiya et sert de domicile au chef de la famille. La famille était à l'origine plus grande et avait plus de membres jusqu'au tremblement de terre de Kantō de 1923. Après cet évènement, la famille a été gravement atteinte, tant sur le plan financier que domestique. Le chef actuel, Kinzo, faisait à la base partie d'une branche éloignée de la famille et la responsabilité de rétablir le prestige de cette dernière lui fut confiée. Une rumeur dit que Kinzo s'est tourné vers la Sorcière d'Or Béatrice, avec qui il passa un contrat dans lequel elle lui fournit  d'or, l'équivalent à l'époque de 20 milliards de yens (200 millions de dollars très approximativement), permettant ainsi à la famille Ushiromiya devenir plus prospère qu'elle ne l'a jamais été.

Les membres actuels de la famille Ushiromiya se rassemblent tous les ans pour leur conférence familiale. Alors que les membres les plus jeunes de la famille, les petits-enfants de Kinzo, considèrent cela comme une occasion de voir leurs cousins et de passer de bons moments à discuter de leur vie, leurs parents, les enfants de Kinzo, utilisent cette opportunité pour discuter de leurs affaires, et, dans le contexte présenté dans Umineko, de débattre sur le partage de l'héritage de Kinzo après sa mort. Quand ce moment viendra, la tête de la famille sera cédée à un héritier selon une hiérarchie prédéfinie.
En tant que chef actuel, Kinzo est le plus haut placé dans hiérarchie de la famille. Après Kinzo, viennent ses quatre enfants, du plus âgés au plus jeune (le fils ainé Krauss, la première fille Eva, le second fils Rudolf et la seconde fille Rosa), puis viennent ses petits-enfants, dont le rang est déterminé par l'âge de leurs parents (Jessica la fille de Krauss, George le fils d'Eva, Battler le fils de Rudolf et Maria la fille de Rosa). Enfin, au plus bas de la hiérarchie arrivent les conjoints des enfants de Kinzo qui ne sont pas liés par le sang à la famille Ushiromiya (Natsuhi la femme de Krauss, Hideyoshi le mari d'Eva et Kyrie la femme de Rudolf). Ceux qui sont nés sous le nom d'Ushiromiya portent le blason de la famille, , sur leurs vêtements, alors que ceux qui viennent de l'extérieur n'y sont pas autorisés.

Les descendants de Kinzo portent tous un prénom à consonance occidentale. Mais, alors qu'au Japon les noms étrangers sont généralement écrits en utilisant des katakana, les prénoms des enfants et petits-enfants de Kinzo sont écrits avec des kanji ayant une prononciation similaire. Une exception est faite pour , qui est prononcé  alors que les kanji devraient normalement se prononcer .

Le chef de la famille 
 : Doublé par : Mugihito

La famille du fils ainé 
 : Doublé par : Jūrōta Kosugi
 : Doublé par : Emi Shinohara
 : Doublé par : Marina Inoue

La famille de la première fille 
 : Doublé par : Miki Itō
 : Doublé par : Masashi Hirose
 : Doublé par : Kenichi Suzumura

La famille du second fils 
 : Doublé par : Rikiya Koyama
 : Doublé par : Atsuko Tanaka
 : Doublé par : Daisuke Ono Principal protagoniste de l'histoire, il est le fils de Rudolf et de sa première femme Asumu. Lorsque celle-ci mourut alors que Battler n'avait que 12 ans, Rudolf se maria avec Kyrie peu de temps après, rendant son fils furieux. Incapable d'accepter le fait que son père trahisse sa propre femme, Battler décida de quitter la famille et joignit la famille du côté maternel, mais fut forcé de revenir au sein des Ushiromiya à la suite des morts successives de ses grands-parents maternels. De retour après 6 ans, il s'agit de sa première visite à Rokkenjima depuis. Quelque peu pervers sur les bords, il est néanmoins très terre à terre, traitant avec légèreté tout ce qui est lié à l'occulte. C'est ainsi qu'il se présente à la fin de l'épisode I comme l'adversaire désigné de la Sorcière d'Or Béatrice, qui lui lance un défi : il devra élucider tous les mystères entourant Rokkenjima qui lui sont présentés, alors que de son côté, elle devra le convaincre que ceux-ci sont l'œuvre de sa magie.
Malgré son statut de « héros », son passé est très trouble, du fait qu'il serait lié dans un certain sens à Béatrice.
 : Doublé par : Rina Satō Âgée de 6 ans lors des évènements qui virent le massacre de la famille Ushiromiya, elle est la dernière née dans la famille. Proche de Maria qu'elle considère comme une grande sœur, elle est cependant absente lors de la conférence familiale de 1986, étant malade, lui épargnant une mort certaine.
Dans Alliance of the Golden Witch, elle est la protagoniste principale dans le monde de 1998 après les événements du . Isolée par Eva du reste du monde, elle se retrouve dans une institution privée, seule et sans amis, se réfugiant dans le « monde » du grimoire de Maria. À la mort d'Eva, elle hérite de ses positions en tant que chef de la famille Ushiromiya mais également de Sorcière d'Or et se lance dans la quête de faire la lumière sur les événements qui ont vu la mort de sa famille.

La famille de la seconde fille 
 : Doublé par : Ami Koshimizu
 : Doublé par : Yui Horie

Le personnel du manoir 
Le manoir principal de la famille Ushiromiya est entretenu par un certain nombre de serviteurs. Bien qu'ils soient plus nombreux au total, seuls cinq serviteurs sont en service au moment des meurtres sur l'île Rokkenjima. La plupart des serviteurs proviennent d'un orphelinat dont Kinzo est le propriétaire. Lorsque ces derniers sont en service, ils utilisent des pseudonymes qui contiennent toujours le kanji  en tant que suffixe. Les serviteurs travaillant directement sous les ordres du chef de la famille sont autorisés à porter le blason de la famille, l'aigle à une aile, sur leurs uniformes. Les autres membres du personnel sont des personnes ordinaires engagées par Krauss et Natsuhi.
 : Doublé par : Masato Funaki Genji est le majordome en chef du manoir. D'après Béatrice, il est le tout premier outil à avoir été créé par Kinzo et il s'agit de la personne dont ce dernier a le plus confiance. C'est une personne très fiable et loyale qui sait garder son sang froid dans toutes situations. Il est suggéré que le démon Ronove ait aidé Kinzo à la création de Genji, ces deux partageant ainsi un lien. Ce serait aussi la raison de la consonance similaire entre « Ronoue » et « Ronove ».
 : Doublé par : Rie Kugimiya Shannon est une domestique travaillant au manoir. Son vrai nom est . Malgré le fait qu'elle soit habituellement très compétente et travailleuse, elle perd souvent ses moyens lorsqu'elle est nerveuse ou mise sous pression, ce qui l'amène à faire des bourdes. Elle considère Kanon comme son petit frère et comme lui, elle se considère inférieure aux humains, car elle n'est qu'un outil. Malgré cela, elle tombe amoureuse de George. Dans le chapitre Turn of the Golden Witch, il est révélé qu'elle cassa un miroir qui scellait une partie des pouvoirs de Béatrice en échange d'un sort qui permettrait de la rapprocher de George. D'après ce que Béatrice a montré à Battler, Shannon possède des pouvoirs magiques lui permettant de créer des barrières, d'annuler certaines attaques magiques et de combiner ses pouvoirs avec ceux de Kanon.
 : Doublé par : Yū Kobayashi Kanon est un jeune majordome travaillant au manoir. Son vrai nom est . Il prend son travail au sérieux et exécute les ordres de son maître minutieusement. Il est un peu frêle et asocial. Il considère Shannon comme une grande sœur et désapprouve fortement les sentiments de cette dernière pour George, car il pense qu'un outil ne devrait pas avoir des émotions telles que l'amour. Il a lui-même des sentiments pour Jessica, qu'il refuse d'accepter, car il se considère comme un outil et non comme un humain. Cependant, il semble profondément souhaiter devenir un être humain et il espère qu'il aura cette chance lorsqu'il atteindra la Terre d'Or. D'après ce que Béatrice a montré à Battler, Kanon peut utiliser une lame de lumière rouge en combat.
 : Doublé par : Hitoshi Bifu Gohda est le chef cuisinier du manoir. Contrairement à la plupart des autres domestiques, il a été engagé par Krauss et Natsuhi et non par Kinzo. À cause de cela, son rang dans la hiérarchie des domestiques est très bas. Il est extrêmement fier de ses talents culinaires. Il travaillait auparavant dans un hôtel et à cause de la grande expérience qu'il a accumulée, il est assez ostentatoire et tend à regarder de haut Shannon et Kanon. Cependant, même si c'est l'impression qu'il donne au premier regard, il se préoccupe en fait assez pour eux et est très fiable lorsqu'il le faut.
 : Doublé par : Yasuko Hatori Il s'agit d'une employée à mi-temps qui aide à faire les corvées domestiques au manoir. Elle essaye souvent de fuir ses responsabilités et aime raconter des histoires et des blagues exorbitantes impliquant souvent des maquereaux. Elle a l'habitude d'observer dans l'ombre tout ce qui se passe au manoir. Elle semble avoir un lien avec la sorcière Virgilia.

Les invités du manoir 
L'île Rokkenjima est une propriété exclusive de la famille Ushiromiya. En règle générale, ces derniers sont ainsi les seuls, avec le personnel du manoir, à être autorisés à poser les pieds sur l'île. Cette règle est d'autant plus stricte le jour de la conférence familiale. Il existe toutefois un petit nombre de personnes autorisées à se rendre sur l'île, ou à être parvenues à s'y inviter.
 : Doublé par : Akihiko Ishizumi Nanjo est le médecin traitant et un ami proche de Kinzo. Il est aussi l'adversaire favori de Kinzo au jeu d'échecs. Il est l'une des rares personnes à qui Kinzo, devenu assez paranoïaque, s'est ouvert. Il a un grand cœur, se rend régulièrement sur l'île depuis longtemps et supporte le tempérament colérique de Kinzo. Il fut le propriétaire d'une clinique sur Niijima, l'île la plus proche de Rokkenjima.
 La mystérieuse et improbable . Alors qu'elle voyageait sur un navire de croisière au large des îles, elle tomba par-dessus bord et réussit miraculeusement à échouer sur Rokkenjima. C'est tout ce que l'on sait sur son passé. Derrière ses bonnes manières et ses airs légers, elle avoue elle-même être une « violeuse intellectuelle » qui se plait à résoudre les mystères et crimes dans l'unique intérêt d'humilier ceux qui les ont commis. Arrogante et excentrique, elle déteste être remise en question, notamment sur ses raisonnements.

Les sorcières et sorciers 

Dans Umineko no Naku Koro ni, il existe différent types de sorcières. Classées non seulement par titres mais également selon une certaine hiérarchie, celles-ci évoluent en dehors du monde des humains. Ainsi, le lieu de l'affrontement entre Battler et Béatrice se trouve être appelé « Purgatoire » (parfois appelé « Méta-monde ») et les sorcières de rang Voyageur évoluent dans une dimension encore supérieure menant à différents univers et autres mondes appelés .
Les sorcières sont donc divisées en plusieurs catégories. Dans un premier temps, chaque sorcière possède un titre qui illustre son pouvoir. De plus, il existe une organisation hiérarchique entre elles :

Le rang de simple , dont Béatrice fait partie, est le niveau le plus bas de la hiérarchie. Les sorcières de ce rang peuvent être tuées si leur existence est niée. Il est très fortement supposé que les sorcières sont en réalité des humains ayant transcendé leur univers, bien que la nature de Béatrice soit le mystère principal du jeu.

Le rang de , dont Bernkastel et Lambdadelta font partie, sont des types de sorcières capables de voyager de monde en monde sans perdre leurs pouvoirs. Leur nature est totalement inconnue, bien qu'elles semblent représenter plus des notions et concepts que de véritables personnes (tel la certitude, le miracle et la vérité). Il est supposé dans End of the Golden Witch que les Voyageurs représentent une certaine autorité dans l'univers des sorcières, vu qu'elles sont appelées « Sénatrices » par certaines fournitures.

Le rang le plus haut est celui de . Il est dit que les Voyageurs atteignent ce rang à la fin de leur voyage, ce qu'ils redoutent pour des raisons inconnues. D'après Béatrice et Virgilia, Maria serait en tant que Sorcière des Origines une potentielle Créatrice, car elle est capable de donner vie à partir du Néant, comme elle le montre avec Sakutarou.
Sorcière d'Or et de l'Infini,  : Doublé par : Sayaka Ohara Connue sous les surnoms de Sorcière d'Or (Ougon no Majo), Sorcière de l'Infini (Mugen no Majo) ou plus familièrement , il s'agit d'une sorcière qui aurait vécu plus de mille ans, et dont on dit qu'elle apparaît souvent dans un nuage de papillons d'or. Elle aurait le pouvoir d'invoquer les 72 démons décrits dans l'Ars Goetia du Lemegeton Clavicula Salomonis en tant que serviteurs. On dit aussi que les humains peuvent l'invoquer pour réaliser leurs souhaits en échange d'une compensation. Elle a fini par perdre une bonne partie de ses pouvoirs et s'est retrouvée coincée sur l'île Rokkenjima après sa rencontre avec Kinzo qui lui demanda l'équivalent de 10 tonnes d'or. Elle finit par se libérer de son emprise et cherche à regagner sa force d'antan en sacrifiant les habitants de l'île Rokkenjima, comme décrit dans son épitaphe crypté que Kinzo avait écrit pour elle.
Elle possède une personnalité assez malsaine et immature, jouant avec la vie des humains simplement pour faire passer le temps. Elle considère Battler comme un jouet intéressant à cause de la résistance que ce dernier a contre sa magie. Cependant, elle le considère aussi comme un adversaire digne d'intérêt et montre même des sentiments d'appréciation à son égard.
Elle succède au nom de Béatrice de son professeur, qui est maintenant appelée Virgilia, ses origines sont cependant inconnues.
Sorcière des Miracles,  : Doublé par : Yukari Tamura Connue sous le surnom de Sorcière des Miracles, elle possède la même apparence que Rika Furude d'Higurashi no Naku Koro ni, (dont elle utilise d'ailleurs ironiquement les répliques Mii et Nipa qui la caractérisent). Son nom suggère aussi un lien avec l'alter-ego de Rika, Frederica Bernkastel. Il est dit qu'elle vit dans un monde où les concepts tels que le destin et la probabilité peuvent être visualisés. Elle dit assister au jeu de Béatrice afin de se sortir de l'ennui.
Bernkastel, étant une Voyageuse, peut se déplacer dans le territoire d'autres sorcières sans perdre ses pouvoirs.
Dans le , elle aide Battler en donnant des indices sur le fonctionnement du jeu. Sa « Magie du Miracle » lui permet, dans une situation désespérée, de revenir en arrière autant de fois qu'il le faut tant que la probabilité d'arriver à une situation favorable n'est pas égale à zéro.
Elle soutient Battler et souhaite vaincre Béatrice, quels que soient les moyens à utiliser pour arriver à cette fin. Elle se montre généralement calme et distante dans la plupart des situations, mais à la fin du  d'Umineko no Naku Koro ni, Alliance of the Golden Witch, et dans les chapitres suivants, il s'avère qu'il ne s'agit que d'une façade, et elle montre un attitude presque aussi espiègle et émotive que Lambdadelta.

Sorcière de l'Absolu,  : Doublé par : Fuyuka Ōura Une sorcière ayant déjà affronté Bernkastel dans un « jeu » dans le passé. Son nom et son apparence semblent indiquer une connexion avec le personnage Miyo Takano d'Higurashi no Naku Koro ni. « Lambda delta » (λδ) représente « trente-quatre » interprété en tant que chiffres grecs et  peut être traduit par « trois, quatre » en français en interprétant les caractères séparément :  et . Il est révélé dans les TIPS supplémentaires qu'elle aurait réellement aidé Takano, mais qu'elles ne partageraient entre elles aucune autre connexion que leur apparence et leurs noms.
Lambdadelta possède un caractère puéril et garde une rancœur contre Bernkastel à la suite de la victoire de cette dernière lors de leur dernier jeu. Toutefois, il semble qu'elle évoque une appréciation envers sa rivale, tournant jusqu'à de l'obsession. Sorcière de l'Absolu et était considérée comme la sorcière la plus puissante de l'Univers avant sa défaite contre Bernkastel. Avec Bernkastel, elle est l'une des sorcières les plus puissantes et est crainte par la plupart des autres sorcières, Béatrice incluse. Sa « Magie de l'Absolu » lui permet de faire qu'une chose se produise sans aucun doute.
Tout comme Bernkastel, c'est une Voyageuse. Elle souhaite que la confrontation de Battler et Béatrice dure pour l'éternité, avec comme but emprisonner Bernkastel indéfiniment dans ce jeu.
Sorcière d'Or et de l'Infini,  : Doublé par : Kikuko Inoue Il s'agit de la précédente Sorcière de l'Infini avant l'actuelle Béatrice, elle fut par ailleurs son professeur. Son nouveau nom (celui de Béatrice ayant été cédé à son étudiante) provient du personnage Virgile de La Divine Comédie, qui guide Dante à travers l'Enfer et le Purgatoire jusqu'à Béatrice, qui est son guide pour le Paradis. Elle a les cheveux argentés et possède de grands pouvoirs, malgré le fait d'avoir cédé la plupart d'entre eux à Béatrice en même temps que son titre de « Sorcière de l'Infini ».
Elle agit en tant qu'alliée de Battler dans le chapitre Banquet of the Golden Witch, lui fournissant de l'aide pour trouver des théories pour contrer les affirmations de Béatrice, mais on découvre finalement qu'elle est avant tout fidèle à Béatrice, l'aidant à achever son but. Cela ne l'empêche cependant pas d'agir comme une figure maternelle pour les deux, notamment dans End of the Golden Witch.
Sa fonction est plutôt ambiguë et obscure, car bien qu'elle soit une sorcière, elle agit en tant que fourniture pour Béatrice et Goldsmith. D'un autre côté, elle peut se targuer d'être l'une des seules à pouvoir gronder Béatrice comme une enfant, la conseiller et créer des stratégies, et elle est plus présente dans le Purgatoire que toutes les autres fournitures, même Ronove, bien qu'elle s'absente parfois dans des situations critiques.
Sorcière d'Or et de l'Infini,  : Doublé par : Miki Itō Il s'agit de la sorcière qui réside dans le cœur d'Eva. Elle représente tous les désirs sombres de son enfance, son avidité pour l'héritage de la famille Ushiromiya incluse. Elle a l'apparence d'Eva lorsqu'elle était au lycée. Elle apparaît pour la première fois dans le chapitre Banquet of the Golden Witch, où elle aide Eva à résoudre l'énigme de l'épitaphe de Béatrice, ce qui l'amène à découvrir la cachette de l'or de Kinzo et ainsi de l'héritage de la famille. Comme stipulé dans l'épitaphe, Eva hérite aussi du nom de Béatrice et du titre de Sorcière de l'Infini et de Sorcière d'Or, avec Lambdadelta comme marraine.
Ange décrit Eva-Béatrice de « sorcière des ténèbres », car elle manipule les autres au travers de leur haine et de leur colère. D'une cruauté extrême, elle s'amuse en tuant ses victimes de manière farfelue et en les ramenant à la vie pour les tuer de nouveau, répétant ce cycle jusqu'à ce qu'elle finisse par se lasser.

Sorcière de la Résurrection, d'or et de l'Infini,  : Doublé par : Rina Satō Ange-Béatrice est la forme sorcière d'Ange Ushiromiya ainsi qu'un successeur du nom Béatrice. Elle hérite des titres de Sorcière d'Or et de l'Infini d'Eva qui est alors sur son lit de mort en 1998, à la suite des évènements du chapitre Banquet of the Golden Witch. Elle reçoit aussi la bénédiction de Bernkastel qui la reconnaît comme la dernière Sorcière d'Or. Comme son frère Battler, elle ne croit pas aux sorcières et possède une forte résistance à la magie. Cependant, elle accepte aussi la possibilité que la magie et les sorcières existent, ce qui lui permet d'utiliser la magie et d'invoquer des outils, plus spécialement les Sept Sœurs du Purgatoire, faisant d'elle une grande menace pour les êtres magiques, sorcières incluses. Elle s'éveille en tant que « Sorcière de la Résurrection », ce qui lui permet de ressusciter des humains ou des outils en utilisant un réceptacle.
Ange devient l'alliée de Battler dans le meta-monde tout au long du chapitre Alliance of the Golden Witch, en espérant mettre au grand jour le mystère derrière les meurtres de Rokkenjima et libérer sa famille de l'emprise de Béatrice. Il lui est toutefois interdit de révéler sa véritable identité à Battler, ce qui l'oblige à utiliser le pseudonyme Gretel (une référence probable au conte Hansel et Gretel selon Battler). Ainsi, Ange participe au jeu de Battler et Béatrice en tant que tiers, les observant de loin et fournissant des conseils à Battler pour l'aider à résoudre le mystère, en laissant à ce dernier le choix de suivre ou pas ses conseils. Elle est aussi responsable du changement de déroulement du jeu, qui mène Battler à se voir accorder la capacité d'utiliser la vérité bleue contre la vérité rouge de Béatrice. Cependant, Lambdadelta révèle à Ange qu'elle n'est rien d'autre qu'une pièce que Bernkastel a placée sur le plateau du jeu pour empêcher Béatrice de gagner et que même si elle sauvait sa famille, ces derniers retourneront auprès de l'Ange de 1986 et non de l'Ange actuelle de 1998.
Sorcière des Origines,  : Doublé par : Yui Horie Elle est la forme sorcière de Maria Ushiromiya, elle est devenue l'apprentie de Béatrice après avoir donné une âme à Sakutarou. Pour avoir réussi cet exploit, elle est potentiellement une sorcière de rang « Créateur », un rang plus élevé que celui de Bernkastel et de Lambdadelta. Connue sous le titre de Sorcière des Origines, elle est capable de donner naissance à quelque chose à partir du néant. Elle fait partie d'une alliance de sorcières dont elle et Béatrice sont les membres exclusifs, l'alliance Mariage Sorcière. Elle est aussi le professeur de magie d'Ange, malgré le fait que cette dernière ait été bannie de l'alliance Mariage Sorcière.
Sorcière de la Vérité,  À la base simple avatar dans End of the Golden Witch de Bernkastel, qui ne se satisfaisait plus de l'incompétence de Battler, elle réussit à gagner le  et fut reconnue ainsi par sa maîtresse et LambdaDelta comme la Sorcière de la Vérité, une entité totalement indépendante de sa « mère », et comme maître du jeu. Cependant, ce dernier titre lui fut très vite ôté lorsque Battler revint à la vie après avoir compris la Vérité et détruit sa théorie grâce à la Vérité d'Or.
Sorcier d'or et de l'Infini,  Bien qu'il ait toujours été opposé aux Sorcières et refuse l'existence de la magie, le fait qu'il ait compris la vérité des événements de 1986 ont conduit Battler à changer sa vision du jeu. Sa compréhension du jeu lui permit d'être proclamé Sorcier d'Or et de l'Infini ainsi que Maître du Jeu par Lambdadelta, la précédente Maître du Jeu. Il s'oppose ainsi dans le  à la Sorcière de la Vérité Erika et à Bernkastel. Il possède notamment le pouvoir d'invoquer comme les autres sorciers des outils, notamment Zepar et Furfur, et celui d'utiliser la Vérité d'Or.
 Elle a été maîtresse de nombreux jeux jadis. Son existence millénaire la lassa, la faisant répéter des cycles entre la mort et la vie. Ses cornes lui servent à garder son identité, sa mémoire et son intégrité.

Les outils

Les démons 
Les démons des 72 Piliers sont les plus haut placés dans la hiérarchie des nobles de l'Enfer. Ils sont basés sur les 72 démons décrits dans l'Ars Goetia du Lemegeton. Contrairement aux outils ordinaires, les démons ne sont pas créés par des sorcières ou des sorciers, mais ils sont liés par contrat à ces derniers pour exécuter leurs ordres. En raison de leur noblesse en Enfer, les 72 démons sont respectés dans la société des sorcières.
 : Doublé par : Tomokazu Sugita Placé  dans la hiérarchie des nobles de l'Enfer et nommé d'après le démon du même nom. Ronove sert en tant que majordome et chef des outils pour Béatrice, et plus tard, pour Battler. Il sert souvent du thé noir et des cookies à Béatrice et ses invités. Nonchalant, il a souvent un sourire mystérieux sur le visage qu'il est difficile d'interpréter, même pour son maître. Bien qu'il soit lié par contrat à Béatrice, il n'hésite pas à la taquiner. Il possède un lien avec Genji Ronoue, similaire à celui que partagent Virgilia et Chiyo Kumasawa. Alors que ses talents de majordome sont sans conteste, ses capacités en combat ne sont pas en reste: ainsi, il est capable d'utiliser des barrières magiques d'une résistance remarquable.
 : Doublé par : Yuki Kaida Placée  dans la hiérarchie des nobles de l'Enfer et nommée d'après le démon du même nom. Gaap est une femme aux cheveux bouclés qui porte une robe rouge et un chapeau entouré d'un ruban rose. Plutôt extravagante, Gaap aime taquiner les gens et leur donne des surnoms en raccourcissant leur nom. C'est une amie de Béatrice et de Virgilia, mais cette dernière semble être incapable de supporter ses espiègleries. Elle utilise le pouvoir de l'Abysse pour faire apparaître des trous noirs qui peuvent mener n'importe où, même s'il y a des limites. En combat, elle utilise une combinaison de ces portails avec des coups de pied perçant l'adversaire grâce à ses talons aiguilles.
 et  Démons de l'Amour invoqué par Béatrice l'Ainée dans Dawn of the Golden Witch, ils organisent un tournoi entre les 3 principaux couples du jeu, à savoir Shannon/George, Kanon/Jessica et Battler/Béatrice, pour donner au vainqueur un amour véritable et éternel.
Vêtus de façon extravagante et féminine, ils se plaisent à s'exprimer tel un duo de comique ou de façon dramatique, ce qui fait que chacune de leurs apparitions est une véritable pièce de théâtre.

Les Sept Pieux du Purgatoire 
, aussi connues comme les , sont des armes apparemment contrôlées par Béatrice. Elles sont sept et sont nommées du nom des démons correspondant aux sept péchés capitaux, d'où elles puisent leurs pouvoirs. Les Pieux du Purgatoire sont réputés pour être inévitables. Seuls de puissants mages peuvent contrôler les Pieux du Purgatoire, mais ils ne peuvent pas blesser quelqu'un qui n'a pas commis les péchés concernés ou qui possèdent une résistance forte à la magie. Les Pieux peuvent prendre forme humaine ou conserver leurs véritables formes de puissants pieux.

Lorsqu'elles sont dans leur forme humaine, elles se reposent sur leur lame magique pour l'attaque et se transforment en pieux pour esquiver les attaques et se placer dans les angles morts de leurs adversaires.
Lorsqu'elles sont dans leur forme de pieu, elles sont beaucoup plus rapides et peuvent tuer par empalement. Elles peuvent aussi rebondir sur les murs ou n'importe quel obstacle, leur permettant ainsi d'attaquer de n'importe quel angle. Cependant, même dans leur forme de pieu, elles sont loin d'être invincibles et peuvent toujours être blessées ou même tuées. Dans le chapitre Turn of the Golden Witch, les Pieux du Purgatoire apparaissent sous la forme de jeunes filles, avec différentes personnalités, mais toutes avec des iris rouges. Elles se distinguent surtout par la couleur et le style de leur coiffure. Elles sont utilisées pour accomplir l'épitaphe de Béatrice, mais elles sont aussi les amies d'Ange pendant sa période scolaire.
 : Doublé par : Yuka Saitō Inspirée de l'ange déchu Lucifer et représentant le péché de l'orgueil, elle est l'ainée des Sœurs du Purgatoire et joue le rôle de leader. Cependant, elle sait qu'elle est en fait la plus faible des sœurs et elle est très anxieuse à l'idée de ce que ces dernières pourraient faire si elles venaient à le découvrir. Pour cacher cela, elle maintient toujours une attitude arrogante et fière. Son apparence est celle d'une fille aux longs cheveux noirs et lisses.
 : Doublé par : Madoka Yonezawa Inspirée du démon Léviathan et représentant le péché de l'envie, elle la deuxième plus âgée des Sœurs du Purgatoire et la représentante des sœurs cadettes auprès de Lucifer. Elle est de par nature jalouse, égoïste et pleurnicheuse et ferait n'importe quoi pour gagner. Son autre personnalité brutale lui permet de déterminer facilement les points faibles des autres. Malheureusement pour elle, elle est aussi très maladroite dans tout ce qu'elle fait et arrive toujours dernière dans ce qu'elle et ses sœurs font ensemble. Son apparence est celle d'une fille aux cheveux verts, mi-longs et ondulés.
 : Doublé par : Yōko Hikasa Inspirée du démon Satan et représentant le péché de la colère, elle est la troisième plus âgée des Sœurs du Purgatoire. Elle s'énerve facilement et s'exprime avec un ton méprisant, la rendant ainsi la plus redoutée des sœurs, même auprès de ces dernières. Étant donné la crainte qu'ont les gens de lui répondre, elle est souvent isolée. Elle essaye souvent d'irriter ses sœurs intentionnellement afin qu'elles soient en colère avec elle, mais en vain. Son apparence est celle d'une fille aux cheveux de couleur pâle, courts et bouclés.
 : Doublé par : Seiko Yoshida Inspirée du démon Belphégor et représentant le péché de la paresse, elle est la quatrième plus âgée des Sœurs du Purgatoire. Elle est travailleuse et avisée, mais uniquement dans le but de rendre son maître aussi paresseux qu'un porc, dont la chute n'en sera que plus douloureuse. Elle est la sœur la plus digne de confiance grâce à sa nature sérieuse, mais elle n'est pas habituée à être traitée avec gentillesse. Son apparence est celle d'une fille aux longs cheveux noirs en queue-de-cheval.
 : Doublé par : Ayano Niina Inspirée du démon Mammon et représentant le péché de l'avarice, elle est la cinquième plus âgée des Sœurs du Purgatoire. Elle est extrêmement avide et ferait n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut, un caractère qui l'amène souvent à entrer en conflit avec ses sœurs. Elle est celle qui est la plus honnête d'un point de vue émotionnel parmi les sœurs. Son apparence est celle d'une fille aux longs cheveux bruns.
Dans Alliance of the Golden Witch, elle est la meilleure amie d'Ange.
 : Doublé par : Yuri Yamaoka Inspirée du démon Belzébuth et représentant le péché de la gourmandise, elle est l'avant-dernière plus âgée des Sœurs du Purgatoire. Elle est gourmande et serait prête à utiliser sa propre chair si elle pouvait être utilisée pour faire un plat délicieux. Elle a une influence apaisante sur les autres sœurs. Elle a tendance à entrer en compétition avec Mammon pour voir laquelle des deux obtiendra quelque chose la première. Son apparence est celle d'une fille aux cheveux blonds, courts, bouclés et avec des couettes.
 : Doublé par : Aki Toyosaki Inspirée du démon Asmodée et représentant le péché de la luxure, elle est la plus jeune des Sœurs du Purgatoire. Elle veut connaître l'amour et est prête à sacrifier sa vie dans ce but. À cause de son jeune âge, elle est traitée avec affection par tout le monde, mais n'est pas prise au sérieux par les autres sœurs. Une raison de plus pour elle de souhaiter l'arrivée d'un chevalier servant qui l'aidera à être acceptée comme une adulte, même si ce rêve n'est qu'une illusion. Son apparence est celle d'une fille aux longs cheveux blonds, lisses et avec des couettes.

Garde Impériale des Sœurs Siesta 
La  sont des armes prenant la forme de bunny-girls dont l'invocation n'est possible qu'aux sorciers à capacité d'invocation hors-norme. Elles attaquent avec des arcs de lumière qui tirent de puissants rayons qui tuent instantanément à l'impact. On dit qu'il est impossible d'échapper aux attaques des Sœurs Siesta et qu'elles peuvent même localiser des cibles depuis des parties éloignées de l'île et récupérer les cadavres de ceux qu'elles ont tués. Malgré cela, les sœurs Siesta semblent loin d'être intrépides. Elles ont des yeux rouges, des oreilles de lapin et des équipements de style militaire élaborés. Elles portent chacune un blason de la forme d'un dérivé de l'Union Flag sur leur bras gauche, le même que celui sur le blason de diplomate de Sakutarou, ce qui souligne leur lien avec Mariage Sorcière.

Les seules sorcières et sorcier ayant été capables d'invoquer les sœurs Siesta sont Eva-Béatrice, Goldsmith et Erika Furudo. Il est aussi dit dans le TIPS bonus nommé Le White day de Béatrice que Béatrice est aussi capable de les invoquer.
Leur vrai maître est désigné comme étant Pendragon, ou le « Roi Dragon », qui est seulement connu de nom.

  : Doublé par : Eri Kitamura Elle est nommée d'après un fusil Winchester de calibre .410. Siesta 410 porte un uniforme bleu et a les cheveux courts de couleur turquoise. Contrairement à Siesta 45, Siesta 410 a un sourire enfantin sur son visage la plupart du temps. Sa mission dans les batailles est d'être le tireur principal utilisant les informations de Siesta 45.
 : Doublé par : Mariko Mizuno Elle est nommée d'après un fusil Winchester de calibre .45 (suggéré être plus précisément un Winchester M-1894 à canon scié). Siesta 45 porte un uniforme rouge et a de longs cheveux roses avec deux queues-de-cheval liées. Elle a une attitude sérieuse la plupart du temps mais est aussi quelque peu hésitante. Sa mission dans les batailles est l'extraction des données, le calcul de la trajectoire et le partage des informations avec Siesta 410.
 : Doublé par : Shion Hirota Elle est nommée d'après les munitions de type chevrotine de taille désignée « 00 ». Siesta 00 porte un uniforme noir et possède de longs cheveux blonds. Elle a un cache sur l'œil gauche et son oreille de lapin gauche a une cicatrice. En tant que leader des Sœurs Siesta invoquées, elle est très posée et sérieuse dans son travail, bien qu'en général, en dehors de celui-ci, elle soit douce et a un bon cœur. Elle est connue pour toujours donner le meilleur d'elle-même dans chaque combat, ce qui lui valut la perte de son œil gauche. Elle est chargée de la protection et de la reconnaissance.
 Elle est nommée d'après le type de cartouche 5,56 × 45 mm OTAN. Siesta 556 porte un uniforme violet et a des cheveux courts et noirs. Elle est morte, après avoir été supposément tuée par une « Sorcière des Ténèbres » qui est fortement suggérée être Rosa, puisqu'elle a brisé l'un des jouets en forme de lapins de Maria lors d'une dispute avec cette dernière. Elle était chargée du tir de soutien et de la protection. Quand elle était en vie, elle était taquinée par les autres Sœurs Siesta, mais uniquement par amour pour elle.

Eiserne Jungfrau 

L'Eiserne Jungfrau (Dame de Fer) est le surnom donné au  de l'Agence de Repentance et Exécution de la Grande Court du Paradis. Composé de 7 membres et dirigé par Dlanor A. Knox, ce groupe est connu pour être le plus cruel et efficace parmi les inquisiteurs et leur déploiement est devenu synonyme de peine capitale pour nombre de Sorcières.
Invoquées dans le  par Bernkastel, elles agissent en tant que soutien pour Erika afin de l'aider à créer des théories et donc à tuer Béatrice.
Elles sont capables, dans une certaine mesure, d'utiliser des artefacts permettant l'utilisation des Vérités Bleues et Rouges, bien qu'il soit indiqué qu'elles ne peuvent en faire qu'un usage limité et uniquement avec l'accord du Maître du Jeu. Malgré cela, elles restent de redoutables adversaires qui peuvent retourner des situations, tel les huis clos, contre leur créateur.
Parmi les autres districts, seul le , dirigé par le Chasseur de Sorciers Wright, est dit capable de rivaliser avec elles.

SSVD 

La SSVD est le nom donné au  de l'Agence de Repentance et Exécution de la Grande Court du Paradis.
Elle possède une longue histoire, même en tant qu'agence d'Exécution et ses membres sont connus pour leur intégrisme et inflexibilité. Ils été critiqués pour leur refus de s'adapter aux nouveaux temps, mais ils reçoivent également des louanges pour la préservation de leur objectif originel.
De tradition, son Chef d'Inquisiteur d'Hérésie porte le nom de Wright.
Willard H Wright : Ancien Chef d'Inquisition de l'Hérésie de la SSVD, Archevêque de Première Classe et communément connu sous les noms de « Wright des Vingt Pieux » et « Chasseur de Sorciers Wright ».
À ses débuts, il était le génie des Inquisiteur de l'Hérésie, redouté pour ses impitoyables méthodes d'interrogation. Toutefois, un grand changement apparu dans son approche, et son ancien bureau de choc appartint au passé. De nos jours, il est dit capricieux dans son travail, léthargic ou traquant les plus petits détails avec violence, et on a cessé de chercher à le comprendre...

Autres 
 : Doublé par : Minori Chihara

Monde de 1998 
 : Doublé par : Kōji Yusa
 : Doublé par : Jurota Kosugi
 : Doublé par : Atsuko Tanaka
 : Doublé par : Akihiko Ishizumi
 : Doublé par : Hideyuki Umezu
 : Doublé par : Takayuki Kondō
 : Doublé par : Daisuke Matsuoka

Notes et références

Liens externes 
  Description des personnages principaux du jeu sur le site officiel du cercle 07th Expansion

Umineko no Naku Koro ni